Виктория Семёнова:
 Семёнова, Виктория Вадимовна (1983) — российская тяжелоатлетка.
 Семёнова, Виктория Григорьевна (в браке: Мондич, 1923—2016) — ведущая радио «Свобода».